Dwinell ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Dwinell (1785–1850), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Lane Dwinell (1906–1997), US-amerikanischer Politiker